Raymond Wilson, Ray Wilson
 Ray Wilson (1934-2018) – angielski piłkarz, lewy obrońca
 Ray Wilson (ur. 1947) – angielski żużlowiec
 Ray Wilson (ur. 1968) – szkocki wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów